А́льтшу́лер () — єврейське (їдиш) прізвище. Є різні варіанти його написання латиницею: Altschuler, Altshuler, Altschuller, Altshuller, Altschueler, Altshueler, Alschuler. Походить від «Альтшуль» — назви празької синагоги.

Відомі носії 

 Альтшулер Генріх Саулович (1926—1998) — російськомовний азербайджанський радянський, пізніше російський письменник-фантаст та винахідник, автор теорії розв'язання винахідницьких задач.
 Модест Альтшулер (1873—1963) — російський і американський віолончеліст і диригент
 Саллі Альтшулер (* 1953) — данський письменник

Примітки 

Єврейські прізвища